West Cape ist der Name folgender Kaps:

 West Cape (Heard), Insel Heard, Indischer Ozean
 West Cape (Neuseeland), Südinsel von Neuseeland
 West Cape (South Australia), Australien